Arnoult est une variante d' et peut désigner :

Prénom 
 
 Arnoult de Soissons
 Arnoult de Nimègue
 Arnoult de Lisle, médecin, diplomate et orientaliste français.

Patronyme 

 Adolphe-Félix Gatien-Arnoult, homme politique français.
 Charles-André-Rémy Arnoult (1754-1796), avocat au parlement de Dijon
 Éric Arnoult (1947- ), connu sous le nom de plume d'Erik Orsenna romancier et académicien français.
 Georges Arnoult, homme politique français.
 Jean Arnoult, saxophoniste français. 
 Nicolas Arnoult (vers 1650 - vers 1722], graveur français.
 Stephen Arnoult (1782-1869), poète, chansonnier, auteur dramatique.

Toponyme 

 l'Arnoult, une rivière de Charente-Maritime
 Pont-l'Abbé-d'Arnoult, commune française de la Charente-Maritime.
 Saint-Arnoult-des-Bois, commune française.
 Saint-Arnoult (Loir-et-Cher), commune française.
 Prieuré de Saint-Arnoult (Oise)
 Saint-Sulpice-d'Arnoult, commune française de la Charente-Maritime.
 Chêne-Arnoult, une commune française de l'Yonne.

Hydronyme 
 l'Arnoult, une rivière de Charente-Maritime

Voir aussi 
 
 
 
 
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France